Människolöss (Pediculidae) är en familj inom underordningen blodsugande löss. Familjen omfattar ett enda släkte Pediculus med fyra arter. Människolöss lever på människoblod. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Människolöss
Pediculus